Rhabdocline är ett släkte av svampar. Rhabdocline ingår i familjen Hemiphacidiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Disksvampar
Rhabdocline